Анабель Медіна Гаррігес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Пен Шуай.

Ніколь Вайдішова виграла титул, у фіналі перемігши Пен Шуай з рахунком 7–6(9–7), 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draws  

2006
Тур WTA 2006